Nova Russas kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Nova Russas (kommun), Ceará, 
 Nova Russas (ort), Ceará, 

Robotskapade Brasilienförgreningar